Don’t Let It Bring You Down () — седьмая композиция третьего студийного альбома After the Gold Rush канадского певца Нила Янга.

О песне 
Песня была написана Нилом Янгом и вышла в 1970 году в составе альбома «After the Gold Rush». В 1971 году она также вошла в состав альбома фолк-рокового коллектива Crosby, Stills, Nash & Young «». Янг включил эту же композицию в свой альбом «», вышедший в 2007 году. В 2006 году Джон Рид подготовил аранжировку песни для .

По поводу «» Нил Янг сказал, что «Вот новая песня, которая однозначно свалит вас с ног, ибо она называется „Не падай духом“. Определённо начинается очень медленно и затем захватывает дух».  Аудитория встретила речь бурным смехом.

Кавер-версии 
В 1974 году Стинг в составе группы Last Exit, предшествующей The Police, записал песню для альбома Impulse Studio Demos.

В 1989 году  сделана кавер песни для альбома-антологии «».

Альтернативная рок-группа  записала кавер-версию для своего компилятивного альбома «Don’t Know When I’ll Be Back Again».

В 1990-е альтернативная рок-группа  сделала кавер для своего первого альбома «eePee».

В 1995 году Энни Леннокс сделала кавер-версию для своего альбома . Эта же композиция в 1999 году стала саундтреком к фильму Красота по-американски, хотя и не вошла в сборник песен из фильма.

В 2006 году Seal исполнил песню на новый лад и сделай её частью своего альбома .

В 2006 году  записал кавер для своего альбома «Sketches»

В 2008 году австралийский электромузыкант Apell сделал кавер-версию в стиле drum'n'bass для своего альбома «Reconstituted».

В 2009 году группа Wolfmother записала акустическую версию песни, которая вошла в японский выпуск альбома .

В 2009 году датская рок-группа  записала песню в тяжёлого рока/метала для своего альбома 

Крис Корнелл выступил с песней в акустическом стиле в легендарном баре The Troubadour.

 включил кавер-версию в свой альбом «All That Glitters»

Знаменитая рок-группа Guns N' Roses в 2012 году выступали с песней, в том числе вместе с Нилом Янгом, в ходе своего крупного турне «».

Manfred Mann’s Earth Band выступали с песней с использованием ускоренной аранжировки. Композиция вошла в состав двух альбом-сборниковː Odds & Sods — Mis-takes & Out-takes и Angel Station In Moscow.

30 августа 2011 года инди-группа  выступила с кавером песни в варьете в Атланте.

Ссылки 
 Песня
 Текст песни  на сайте MetroLyrics

Саундтреки 1999 года
Песни Нила Янга